Somow (auch: Somov) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Iwanowitsch Somow (1830–1909), russischer Kunstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Jewgeni Nikolajewitsch Somow (1910–1944), russischer Schachkomponist
 Konstantin Andrejewitsch Somow (1869–1939), russischer Maler und Grafiker
 Michail Michailowitsch Somow (1908–1973), sowjetischer Ozeanologe und Polarforscher
 Ossip Iwanowitsch Somow (1815–1876), russischer Mathematiker, Physiker und Hochschullehrer
 Pawel Ossipowitsch Somow (1852–1919), russischer Mathematiker, Physiker und Hochschullehrer

Somov steht für:
 (3334) Somov, Asteroid des Hauptgürtels